Mesterholdenes Europa Cup finale 1977 var finalen på Mesterholdenes Europa Cup 1976-77. Den stod mellem Borussia Mönchengladbach fra Vesttyskland og Liverpool FC fra England.

Danske Allan Simonsen scorede i finalen, som englænderne vandt med 3-1. Kampen blev spillet på Stadio Olimpico i Rom, og blev overværet af 52.078 tilskuere den 25. maj.

Det var første gang, Liverpool FC vandt turneringen og kun anden gang, et engelsk hold vandt. Siden har Liverpool FC vundet pokalen til ejendom, efter klubben i finalen 2005 med en sejr over AC Milan vandt turneringen for 5. gang.

Kampen

Kilder 

Fodbold i 1977
Liverpool F.C.
1977
Borussia Mönchengladbach
Sport i Rom